V4 (silnik)
 Grupa Wyszehradzka (inaczej V4)